Великое — название населённых пунктов:

Россия 
 Великое — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Великое — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Великое — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Великое — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Прилукское сельское поселение.
 Великое — село в Кадуйском районе Вологодской области.
 Великое — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Великое — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Великое — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Великое — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Великое — село в Белореченском районе Краснодарского края, в 1967 г. вошло в состав села Великовечное.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Великое — село в Сакском районе.

Украина 
 Великое — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Великое — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Великое — село в Самборском районе Львовской области.
 Великое — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Великое — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Великое — село в Роменском районе Сумской области.
 Великое — село в Вижницком районе Черновицкой области.

Озёра 
 Великое — озеро во Владимирской области, в Вязниковском районе.
 Великое — озеро во Владимирской области, в Гороховецком районе.
 Великое — озеро в Вологодской области.
 Великое — озеро в Сегежском районе Карелии.
 Великое — озеро в Архангельской области.
 Великое — озеро в Лоухском районе Карелии и Кандалакшском районе Мурманской области.
 Великое — озеро в Костромской области.
 Великое — озеро в Ленинградской области.
 Великое — озеро в Московской области.
 Великое — озеро в Новгородской области.
 Великое — озеро во Псковской области, на севере Пустошкинского района.
 Великое — озеро в Рязанской области, одно из Клепиковских озёр.
 Великое — озеро в Рязанской области близ села Криуша.
 Великое — озеро в Тверской области.
 Великое — озеро в Ярославской области.
 Великое — озеро в Ставропольском крае.
 Великое — озеро в п. Чердаклы Ульяновской области.

См. также 
 Великое Село 
 Великое Болото 
 Великое Озеро — село в Сумской области.
 Великий
 Великая
 Великие озёра